Scum eller SCUM kan syfta på:

 SCUM-manifestet – bok av Valerie Solanas
 Scum (musikgrupp) – norskamerikanskt black metal- och punkband
 S.C.U.M. – brittiskt punkband
 Scum – det ursprungliga namnet på bandet Amon Amarth
 Scum – originaltitel på en brittisk film, se Revolt (1979)
 Scum (album av Napalm Death) – ett musikalbum av Napalm Death från 1987